Rabich ist der Nachname folgender Personen

 Ernst Rabich (1856–1933), deutscher Chordirigent und Komponist
 Franz Rabich (1879–1949), deutscher Verwaltungsjurist und Bezirksoberamtmann
 Reinhold Rabich (1902–1974), deutscher Bauingenieur